Осиково може да се отнася за:

 село Осиково (Област Благоевград),
 село Осиково (Област Смолян),
 село Осиково (Област Търговище),
 Осиково е и името на село Миланово в Софийска област до 1950 година.